Ângulo — figura geométrica formada a partir de duas retas
Ângulo sólido
Ângulo (Paraná) — cidade do estado do Paraná, Brasil

Desambiguações de topônimos